La Serbie, en incluant le Kosovo dont le statut est disputé, est divisée en 150 municipalités ou communes (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) et 24 villes ( et ), qui constituent les unités fondamentales du gouvernement des collectivités territoriales. Cinq de ces villes, sont elles-mêmes divisées en plusieurs municipalités urbaines () : Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac et Požarevac ; la Serbie compte ainsi 31 municipalités urbaines, 17 à Belgrade, 5 à Niš, 5 à Kragujevac, 2 à Novi Sad et 2 à Požarevac).

Parmi les 150 municipalities, 83 sont situées en Serbie centrale, 39 en Voïvodine et 28 au Kosovo. Sur les 24 villes, 17 se trouvent en Serbie centrale, 6 en Voïvodine et 1 au Kosovo.

Municipalités 
La municipalité est une entité fondamentale du gouvernement local en Serbie. Le chef de l'exécutif de la municipalité porte le titre de président de la municipalité (en serbe :  et ) ; il est assisté dans cette tâche exéctutive par le conseil municipal. Le pouvoir législatif est détenu par l'assemblée municipale ( et ), élue lors des élections locales qui se tiennent tous les quatre ans ; le président de la municipalité et le conseil municipal sont élus par l'assemblée. Les municipalités possèdent de leurs propres biens (dont des sociétés service public) et sont dotées d'un budget. Seules les villes ont officiellement à leur tête un maire (en serbe :  et ), même si les présidents des diverses municipalités sont souvent informellement désignés par le ce titre.

Dans la plupart des cas, le territoire de la municipalité est composé d'une ville ou d'une localité, qui en constitue le centre administratif, ainsi que de villages et de localités situés aux alentours. Le plus souvent, la municipalité porte le nom de son centre administratif.

Villes et municipalités urbaines 

Les villes ou cités () représentent un autre type de gouvernement local. Le territoire d'une ville dépasse généralement les  habitants, mais, pour le reste, cette ville fonctionne de manière tout à fait semblable à une municipalité. Chacune des 24 villes ou cités dispose d'une assemblée et vote un budget. Seules les villes ont à leur tête un maire ().

Comme la municipalité, le territoire d'une ville est constitué d'une ville intra muros et de localités et de villages situés à proximité. La ville peut être divisée en plusieurs municipalités urbaines, c'est le cas de Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac et Požarevac. Dans ce cas, les compétences sont partagées entre la ville et les municipalités urbaines, chacune de ces municipalités disposant de son propre président, de sa propre assemblée de prérogatives particulières.

Municipalités, villes et districts 

Chaque municipalité et chaque ville de Serbie font partie d'un district, à l'exception de la Ville de Belgrade, qui, à elle seule, constitue un district à part entière.

Municipalités et villes du Kosovo 

Le droit serbe considère le Kosovo comme une partie intégrante de la Serbie ; la loi sur l'organisation territoriale du pays y définit 28 municipalités (ou communes) et 1 ville. Mais, depuis 1999, le Kosovo est placé sous l'administration de la MINUK. L'administration de la MINUK a modifié l'organisation territoriale du territoire du Kosovo. En 2000, la municipalité de Gora a été intégrée avec Opolje, qui faisait partie de la municipalité de Prizren, dans la municipalité nouvellement formée de Dragaš ; et la municipalité de Mališevo a été créée à son tour. De 2005 à 2008, sept nouvelles municipalités ont été créées : Gračanica, Đeneral Janković, Junik, Parteš, Klokot-Vrbovac, Ranilug et Mamuša. Le gouvernement serbe ne reconnaît pas ces modifications, même si certaines des municipalités nouvellement formées disposent d'une majorité de Serbes. Dans trois de ces municipalités, Gračanica, Klokot-Vrbovac et Ranilug, les partis serbes ont remporté une majorité lors des élections locales de 2009 au Kosovo.

Liste des municipalités 
La liste ci-dessous présente les municipalités de Serbie définies par la loi sur l'organisation territoriale de la République de Serbie. Elle n'inclut pas les municipalités créées par la MINUK au Kosovo après 1999. Pour la Serbie centrale et la Voïvodine, les chiffres communiqués sont ceux des recensements de 2002 et 2011. Pour la plupart des municipalités/communes du Kosovo, les chiffres sont ceux du recensement kosovar de 2011.

Liste des villes et des municipalités urbaines

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Subdivisions de la Serbie
 Districts de Serbie
 Villes de Serbie
 Localités de Serbie

Liens externes 
  Municipalités de Serbie, Office des statistiques de la République de Serbie 
  Site de la Conférence permanente des villes et des municipalités de Serbie

Subdivision en Serbie

Liste en rapport avec la Serbie